Туманова — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Туманова, Екатерина Борисовна (1855—после 1930) — русская революционерка, народница.
 Туманова, Зоя Александровна (1927-2009) — советская поэтесса, прозаик, переводчик, филолог, долгое время - председатель Ахматовского общества в Ташкенте «Мангалочий дворик».
 Туманова, Зоя Петровна (1922—2000) — партийный деятель, Председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени Ленина при ЦК ВЛКСМ (1952—1958), награждена 4 орденами Трудового Красного Знамени.
 Туманова, Катерина Николаевна (более известна как Катерина Белкина; род. 1974) — российский фотограф и художник.
 Туманова, Лина Борисовна (1936—1985) — советский философ и правозащитник.
 Туманова, Любовь Александровна (1920—1943) — советская подпольщица-радистка, её памятник находится в Суйсаре.
 Туманова, Людмила Анатольевна (1945—2018) — автор-исполнитель.
 Туманова, Тамара Владимировна (1919—1996) — французская и американская прима-балерина, хореограф и актриса.

Туманова — название населённых пунктов:

Россия 
 Туманова — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Туманова — деревня в Юргамышском районе Курганской области.

Примечания